Gnosis steht für:
 Gnosis, verschiedene religiöse Lehren des 2. und 3. Jahrhunderts 
 Gnosis (Neuropsychologie), die Fähigkeit, die Bedeutung sensorischer Reize zu erkennen
 Gnosis (Mosaizist), griechischer Mosaikkünstler